Berufjörður (Austurland)
 Berufjörður (Vestfirðir)